

Technologie 
 Universal Product Code
 Uniform Probate Code
 Uplink Power Control
 Usage Parameter Control 
 Ultra Physical Contact 
 UPC Polska operator lokalny firmy P4

Instytucje 
 Universitat Politècnica de Catalunya (Technical University of Catalonia)
 Universidad Piloto de Colombia (Pilot University of Colombia)
 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
 University Park Campus
 Univerzitné pastoračné centrum
 Uganda People's Congress
 Związek Ludów Kamerunu – partia Union of the Peoples of Cameroon
 Union of Congolese Patriots
 Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy (UPC lub UPCI) – United Pentecostal Church International
 United Presbyterian Church of Scotland   zobacz:  prezbiterianizm
 University Programs Council 
 United Poultry Concerns